Badefols kan syfta på:

 Badefols-d'Ans, fransk kommun i departementet Dordogne
 Badefols-sur-Dordogne, fransk kommun i departementet Dordogne